kerkgenootschap, ook wel kerkelijke denominatie
 Denominatie (numismatiek), de waarde die aangegeven staat op een munt of bankbiljet